Кирилловское — топоним в России.

Населенные пункты 
 Кирилловское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Кирилловское — деревня в Островском районе Псковской области.
 Кирилловское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Кирилловское — деревня в Михайловском сельском округе Волжского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области, на реке Черёмухе.
 Кирилловское — деревня в Волжском сельском округе Волжского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области, на реке Уткашь.

Гидронимы 
 Кирилловское — озеро на острове Анзер.

Разное 
 Кирилловское викариатство
 Кирилловское кладбище в Киеве
 
 Кирилловское (станция) (до 1948 — Перк-ярви, фин. Perkjärvi) — товарно-пассажирская станция на 88-м километре Выборгского направления Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги.

См. также